Франсиско Лесмес Бобед (; ) — испанский футбольный защитник и тренер.

Клубная карьера
Свою профессиональную карьеру начал в «Гранада». В 1948 году, перешёл в «Реал Вальядолид» и до конца своей карьере выступал за этот клуб.

Карьеру футболиста, Франсиско закончил в 1961 году в возрасте 37 лет, сыграв за всю свою карьеру 373 матчей.

Статистика выступлений

Карьера за сборную
6 января 1954 года, в матче против Турции, Лесмес дебютировал за сборную Испания.

Тренерская карьера
После завершения футбольной карьеры, Франсиске доверили спасти «Реал Вальядолид» от вылета в Ла Лигу 2, но по итогу сезона 1960/61 команда вылетела. Но в следующем сезона под его руководством команда вышла в Ла Лигу.

В 1963 году, он снова возглавил «Вальядолид». По итогам сезона, его команда вылетала из Ла Лиги.

Тренерская статистика

Личная жизнь
Его младший брат Рафаэль Лесмес также был футбольным защитником. Когда они вместе играли в «Вальядолиде» его называли Лесмес младший, а его самого Лесмес старший. Франсиско умер 11 августа 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте bdfutbol
 Профиль тренера на сайте bdfutbol

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Реал Вальядолид»